Michał Hieronim Radziwiłł (1744-1831) – poeta polacco
 Michał Gedeon Radziwiłł (1778-1850) – generale e senatore polacco